Men-Tsee-Khang ou Mentsikhang () désigne un hôpital ou une école de médecine spécialisés en médecine traditionnelle tibétaine, et peut se référer à:
 Mentsikhang (Lhassa), en République populaire de Chine
 Men-Tsee-Khang (Dharamsala), en Inde